Карей — город на северо-западе Румынии, в жудеце Сату-Маре, на границе с Венгрией.
 Замок Карей — средневековый замок, находится в графстве Пембрукшир в Уэльсе.